Marquette megye (Michigan)
 Marquette megye (Wisconsin)